Lycophidion jacksoni Boulenger, 1893 est une espèce composite, synonyme de deux espèces de serpents :
Lycophidion depressirostre Laurent, 1968 ;
Lycophidion capense (Smith, 1831).

Synonyme de serpents (nom scientifique)
Lamprophiinae